Slovo Špek pochází z německého Speck.

V obou jazycích se jím označuje vepřový podkožní tuk někdy i s okolními tkáněmi, solený (odtud název slanina), vyuzený a obvykle i vařený.Z tohoto významu je odvozeno pojmenování partií lidského těla se zvýšeným množstvím podkožního tuku, obvykle v plurálu špeky, a z toho odvozené pejorativní označení obézního jedince („špekoun“).

Odřezky špeku (kůže od špeku) se tradičně používaly jako návnada do pastí na myši a krysy. Odtud se odvíjejí přenesené významy:
 skočit někomu na špek – nechat se obelstít, nechat se nachytat nějakým žertem
 špek – problém (také hádanka) obtížně řešitelný obvyklými postupy
 špek – obtížně zpracovatelná přihrávka ve sportu
 špek – slangový výraz pro marihuanovou cigaretu (joint)
 špek – zajímavost, vzácnost, rarita

Související články 
 Špekáček